Дени́с Алекса́ндрович Гольцо́в (род. 10 июня 1990 года, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский спортсмен, боец смешанных единоборств, чемпион и призёр чемпионатов России по боевому самбо, чемпион Европы  (2012, 2017), чемпион мира (2016, 2017); мастер спорта по боксу (2009) и самбо (2013), Заслуженный мастер спорта России по самбо (2018).

Absolute Championship Berkut 
В феврале 2016 года Денис Гольцов заключил контракт с лигой АСВ. После двух досрочных побед ему было предоставлено право оспорить титул в тяжёлом весе. 18 Декабря  2016, на турнире ACB 50 в Санкт Петербурге, Денис Гольцов одержал победу единогласным решением над Селимгереем Расуловым и стал чемпионом АСВ в тяжёлом весе. На турнире ACB 67, 19 августа 2017 года потерял титул, проиграв техническим нокаутом Мухумату Вахаеву.

Спортивные результаты

Чемпионаты России по боевому самбо 
 Чемпионат России по боевому самбо 2012 года — ;
 Чемпионат России по боевому самбо 2013 года — ;
 Чемпионат России по боевому самбо 2014 года — ;
 Чемпионат России по боевому самбо 2016 года — ;
 Чемпионат России по боевому самбо 2017 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2018 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2019 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2020 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2021 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2023 года — ;

Смешанные боевые единоборства 

|-
|Поражение
|align=center|27-7
| Анте Делия
|Решением (единогласным)
|PFL 8: плей-офф сезона 2021
|19 августа 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Холивуд, США
|
|-
|Победа
|align=center|27-6
| Брэндон Сэйлес
|Техническим нокаутом (удары)
|PFL 6: сезон 2021
|25 июня 2021
|align=center|3
|align=center|1:24
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|26-6
| Мухаммед ДеРиз
|Техническим нокаутом (удары)
|PFL 3: сезон 2021
|6 мая 2021
|align=center|1
|align=center|4:21
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|25-6
| Сатоши Исии
|Решением (большинством судейских голосов)
|rowspan=2|PFL 9: сезон 2019
|rowspan=2|31 октября 2019
|align=center|2
|align=center|5:00
|rowspan=2|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|24-6
| Али Исаев
|Техническим нокаутом (удары)
|align=center|3
|align=center|4:59
|
|-
|Победа
|align=center|24-5
| Келвин Тиллер
|Сабмишном (удушение Иезекииля)
|PFL 6: сезон 2019
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|3:40
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|23-5
| Джаред Рошолт
|Техническим нокаутом (удары)
|PFL 3: 2019
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|2:03
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Победа
|align=center|22-5
| Эднальдо Оливейра
|Сабмишном (удушение Д’Арс)
|LEAGUE S-70
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|4:51
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|21-5
| Атанас Джамбазов
|Сабмишном (удушение Иезекииля)
|RCC
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|4:59
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|20-5
| Чейз Гормли
|Нокаутом (удар)
|АСВ 77
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|2:16
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|19-5
| Мухомад Вахаев
|Техническим нокаутом (сдача от ударов)
|АСВ 67
|align="center"|
|align="center"|4
|align="center"|1:57
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-4
| Салимгерей Расулов
|Единогласное решение
|АСВ 50
|align="center"|
|align="center"|5
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-4
| Пол Бентелло
|Нокаутом (удар ногой в голову)
|АСВ 41
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|3:07
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-4
| Майк Кайл
|Техническим сабмишном (удушение треугольником)
|АСВ 32
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|2:18
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-4
| Джон Ховк
|Техническим нокаутом (удары)
|TECH-KREP FC PRIME SELECTION 7
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|2:14
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-4
| Джеймс Максвини
|Технический нокаут (хай-кик)
|TECH-KREP FC PRIME SELECTION 4: GRANDMASTERS
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|0:46
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-4
| Питер Грэм
|Сабмишном (кимура)
|TECH-KREP FC ERMAK PRIME CHALLENGE
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|3:23
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-4
| Зумана Сиссе
|Сабмишном (рычаг локтя)
|TECH-KREP FC BATTLE OF HEROES
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|4:04
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-4
| Бретт Роджерс
|Единогласное решение
|TECH-KREP FC PRIME 3
|align="center"|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-4
| Рой Боутон
|Единогласное решение
|TECH-KREP FC PIME CRIMEA
|align="center"|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Симферополь, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-4
| Иво Скопляк
|Сабмишном (рычаг локтя)
|TECH-KREP FC
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|1:50
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-4
| Шимон Байор
|Нокаутом (удар)
|Union of Veterans of Sport Cup of Champions
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|4:07
|Новосибирск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-4
| Дритан Баржамай
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|LEAGUE S-70
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|1:00
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-4
| Тадас Римкявичус
|Техническим нокаутом (удары)
|GFC 1 — Global Fight Club
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|1:25
|Новороссийск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-4
| Юрий Горбенко
|Нокаутом (удар ногой в голову)
|LION’S FIGHTS 2
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|0:58
|Колпино, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|5-4
| Ахмед Султанов
|Сабмишном (скручивание пятки)
|M-1 GLOBAL FEDOR VS. RIZZO
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|1:28
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-3
| Константин Ерохин
|Нокаутом (удар рукой с разворота)
|LEAGUE S-70
|align="center"|
|align="center"|3
|align="center"|1:40
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-3
| Теймур Асланов
|Сабмишном (удушение треугольником)
|M-1 CHALLENGE 29
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|1:55
|Уфа, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-3
| Александр Волков
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 CHALLENGE 25
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|3:05
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-2
| Дмитрий Побережец
|Сабмишном (удушение сзади)
|MFC Волга-Дон
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|1:54
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Илья Джадугишвили
|Техническим нокаутом (удары)
|PROFC UNION NATION CUP 13
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|1:26
|Харьков, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1
| Ибрагим Ибрагимов
|Сабмишном (скручивание пятки)
|PROFC UNION NATION CUP 11
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|4:35
|Бобруйск, Белоруссия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Марат Алиасхабов
|Сабмишном (прямой рычаг локтя)
|M-1 CHALLENGE 21
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|4:56
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Игорь Кукурудзяк
|Единогласное решение
|M-1 Global Battle on the Neva 4
|align="center"|
|align="center"|3
|align="center"|3:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Дениса Гольцова на сайте Sherdog
 

Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы Европы по боевому самбо
Чемпионы России по боевому самбо
Чемпионы мира по боевому самбо
Мастера спорта России по самбо